Щёлковский путепровод — путепровод между Большой Черкизовской ул. и Щёлковским шоссе, г. Москва. 
 Щёлковский путепровод — путепровод в Щёлково Московской области России.

Примечания